Бельпер () — фамилия. Носители:

 Бельпер, Альфред (1820—1893) — бельгийский железнодорожный инженер.
 Бельпер, Мари-Элизабет (1853—1948) — бельгийская писательница.
 Бельпер, Юрген (род. 1973) — бельгийский футболист.

См. также 
 Топка Бельпера